Redemption Song – brano musicale del 1972 di Toots & the Maytals
 Redemption Song – brano musicale del 1980 di Bob Marley
 Redemption Song – film documentario del 2015 diretto da Cristina Mantis